Sara Karin Maria Grahn, född 25 september 1988 i Östansjö i Viby församling, är en svensk ishockeymålvakt som spelar i Luleå HF.

Grahn började spela hockey i IFK Hallsberg när hon var sex år och har spelat 183 landskamper för Damkronorna.

Meriter
VM 2007: 3:a
VM 2008: 5:a
VM 2009: 4:a
OS 2010: 4:a
VM 2011: 5:a
VM 2012: 5:a
VM 2013: 7:a
OS 2014: 4:a
VM 2015: 5:a, Malmö, Sverige
SM-GULD 2019 med Luleå Hockey

Klubbar
 IFK Hallsberg
 Linköping HC
 Brynäs IF, 2010–2018
 Luleå HF 2018-

Referenser

Externa länkar

Kvinnor
Levande personer
Födda 1988
Svenska ishockeymålvakter
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Sverige
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2010
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Sverige
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2018 från Sverige
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2018
Spelare i Linköping HC Dam
Spelare i Brynäs IF
Personer från Viby socken, Närke
Målvakter i Luleå HF/MSSK